Карталы — топоним:

Населённые пункты 
 Карталы — город в Челябинской области, административный центр Картали́нского района.
 Карталы — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Карталы-6 — прежнее название посёлка Локомотивный в Карталинском районе Челябинской области.

Железнодорожная станция 
 Карталы I — узловая железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги в городе Карталы Челябинской области.
 Карталы II — железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги в городе Карталы Челябинской области.